La Ruta 10 se refiere a 2 autopistas no conectadas en Alaska:

 Autopista Copper River
 Autopista Edgerton

10